Le championnat d'Afrique de basket-ball masculin 2015, ou AfroBasket 2015, est la  du championnat d'Afrique de basket-ball, organisé par la FIBA Afrique. 

Le tournoi a lieu à la salle omnisports de Radès en Tunisie, du 19 au 30 août 2015. La Tunisie accueille cette compétition pour la troisième fois après 1965 et 1987. 

La première équipe se qualifie pour les Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil.

Qualifications 
Les équipes nationales suivantes ont obtenu leur qualification :

Compétition 
Le tirage au sort a lieu le 4 avril 2015 à Tunis. Le 9 mai 2015 a lieu le tirage au sort complémentaire pour les pays pouvant bénéficier des trois Wild Cards. Parmi les sept pays en lice, soit l’Afrique du Sud, l’Algérie, la République centrafricaine, le Congo, la Guinée, le Rwanda et le Sénégal, ce sont l'Algérie, la République centrafricaine et le Sénégal qui sont tirés au sort pour participer à la compétition.

Phase de groupe 
Dans la première phase du tournoi, les seize équipes sont réparties en quatre groupes de quatre. Chaque équipe rencontre les trois adversaires de son groupe.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tableau final

Tableau principal 
Les équipes se rencontrent en fonction de leur classement dans les poules du premier tour.

Tableau de classement (places 5 à 8) 
Les équipes éliminées en quarts de finale se rencontrent dans ce nouveau tableau.

Classement pour les places 9 à 16 
Les équipes éliminées en huitièmes de finale sont classées de 1 à 8 selon leurs résultats du premier tour, puis se rencontrent en un match direct et unique : 1 contre 2 (), 3 contre 4 (), 5 contre 6 () et 7 contre 8 ().

 Match pour la  :
  66 - 88 
 Match pour la  :
  63 - 70 
 Match pour la  :
  74 - 86 
 Match pour la  :
  64 - 72

Classement final 
Le vainqueur du tournoi est qualifié pour les Jeux olympiques d'été de 2016. Les équipes classées deuxième, troisième et quatrième, l'Angola, la Tunisie et le Sénégal, sont qualifiées pour le tournoi pré-olympique.

Récompenses 
Les récompenses individuelles sont les suivantes :

 Meilleur joueur :  Chamberlain Oguchi
 Équipe type :
  Chamberlain Oguchi
  Al-Farouq Aminu
  Carlos Morais
  Makrem Ben Romdhane
  Gorgui Dieng

Notes et références

Lien interne 
 Championnat d'Afrique féminin de basket-ball 2015

Liens externes 
 Site de la FIBA Afrobasket 2015
  Site de la FIBA

2015
Basket-ball
Championnat d'Afrique en Tunisie
Compétition de basket-ball en Tunisie
Afrique
Sport en Tunisie en 2015
Sport en août 2015